Jméno Ludvig Daae má více nositelů:
 Ludvig Daae (kněz) (1723–1786), norský kněz a vlastník půdy
 Ludvig Kristensen Daa (1809–1877), norský historik a politik
 Ludvig Daae (politik) (1829–1893), norský politik
 Ludvig Ludvigsen Daae (1834–1910), norský historik
 „Ludvig Daae“, píseň norské snowboardistky Helene Olafsen z televizního seriálu Norges nye megahit, pojmenovaného podle skutečného vlastníka slalomového centra